The Mild West – cortometraggio del 1927 diretto da Robert P. Kerr (come Robert Kerr)
The Mild West – cortometraggio del 1933 diretto da Joseph Henabery
The Mild West – cortometraggio del 1947 diretto da Seymour Kneitel